Die Spielzeit 2022/23 ist die sechste reguläre Austragung nach der Umbenennung der ehemaligen Schweizer National League A in National League, der höchsten Eishockeyspielklasse der Schweiz. Neu dabei ist der EHC Kloten, der in der Vorsaison aufgrund der Aufstockung der National League ohne Ligaqualifikation aus der Swiss League aufsteigen konnte. Die reguläre Saison umfasst 52 Qualifikationsspiele. Danach geht es mit den (Pre-)Playoffs weiter.

Modus 
Gespielt werden von den vierzehn Teams zwei Doppelrunden zu je 26 Spielen. Insgesamt bestreitet somit jede Mannschaft 52 Qualifikationsspiele. Danach wird die Saison mit den Pre-Playoffs fortgesetzt, diese bestreiten die Teams auf den Rängen 7–10. Die Sieger aus der jeweiligen Best-of-Three-Serie qualifizieren sich für die Playoffs. Für die Mannschaften auf den Rängen 11 und 12 ist die Saison nach der Qualifikation beendet. Die beiden letztklassierten Mannschaften bestreiten in einer Best-of-Seven-Serie die Playouts, der Verlierer muss danach gegen den Meister der Swiss League gegen den Abstieg spielen.

Teilnehmer 

In der Saison 2022/23 sind vierzehn Mannschaften vertreten.

Qualifikation

Tabelle 
Die ersten zwei Mannschaften der Qualifikation plus der Meister qualifizieren sich für die Champions Hockey League 2022/23. Sollte sich der Meister bereits über die Platzierung der Qualifikation für die Champions Hockey League qualifiziert haben, geht dieser Platz an den Drittplatzierten der Qualifikation.

Erläuterungen:, , , , (M) Titelverteidiger, (A) Aufsteiger

Topscorer 
Bester Scorer der Qualifikation wurde der Tscheche Roman Červenka von den SC Rapperswil-Jona Lakers mit 59 Punkten, der somit seinen Titel als Topscorer der Liga aus dem Vorjahr verteidigte. Seine 43 Torvorlagen waren ebenso Bestwert, während Teemu Hartikainen vom Genève-Servette HC mit 28 Treffern die Torschützenliste anführte. Mit 15 Überzahltoren war Hartikainen auch torgefährlichster Spieler im Powerplay, während Jonathan Ang in Unterzahl mit fünf Toren erfolgreich war.

Die Plus/Minus-Statistik führte Alexander Jakowenko vom EHC Biel mit einem Wert von +26 an.

T Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Toren
+/- Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus-Minus-Wert
SM Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter

Playoffs

Playoffbaum

Pre-Playoffs

Viertelfinal

Halbfinal

Final

Playouts

Weblinks 

 

2023
Eishockeysaison 2022/23